Хотимский — русская фамилия; имеет женскую форму Хотимская.

Известные носители 
 Хотимский, Борис Исаакович (1926—1990) — русский писатель, критик.
 Хотимский, Валентин Иванович (1891—1939) — российский революционер, советский партийный и государственный деятель, экономист-статистик.
 Хотимский, Залман Ионович — советский военачальник
 Хотимский, Михаил Васильевич (1903—1986) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хотимский, Сергей Владимирович (1976) — российский предприниматель, кинопродюсер, банкир.
 Хотимский, Сергей Яковлевич (1954) — советский и российский художник-постановщик, входил в съёмочные группы более 10 кинофильмов.

См. также 
 Хотимский район — административная единица на востоке Могилёвской области Белоруссии.